Nepote:
 Cornelio Nepote, storico romano;
 Gaio Flaminio Nepote, console romano nel 224 e nel 217 a.C., morto nella battaglia del lago Trasimeno;
 Giulio Nepote, imperatore romano d'Occidente dal 474 al 475;
 Manio Manilio Nepote, giurista romano, console nel 149 a.C.;
 Quinto Cecilio Metello Nepote, console romano nel 98 a.C.;
 Quinto Cecilio Metello Nepote Minore, console romano nel 57 a.C.;
 Aulo Platorio Nepote, generale romano e console nel 119.